Обросовское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Молоковском районе Тверской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Обросово.

Законом Тверской области от 5 апреля 2021 года было упразднено к 17 апреля 2021 года в связи с преобразованием Молоковского муниципального района в Молоковский муниципальный округ.

География 
Нахождение: южная часть Молоковского района

Граничило:
 на севере — с Молоковским СП
 на востоке — с Черкасовским СП
 на юге — с Бежецким районом, Борковское СП и Поречьевское СП
 на западе — с Ахматовским СП

Основные реки — Мелеча, Могоча.

История 
В XVI—XVII вв. территория поселения относилась к Лесоклинской волости Бежецкого Верха.

С XVIII века территория поселения входила:

1708—1727 гг. в Санкт-Петербургскую (Ингерманландскую 1708—1710 гг.) губернию, Углицкую провинцию,

1727—1775 гг. в Московскую губернию, Углицкую провинцию,

1766 г. Бежецкий Верх переименован в Бежецкий уезд,

1775—1796 гг. в Тверское наместничество, Бежецкий уезд,

1796—1929 гг. в Тверскую губернию, Бежецкий уезд,

В XIX — начале XX века деревни поселения относились к Поречской, Алешковской и Яковлевской волостям Бежецкого уезда.

1929—1935 гг. в Московскую область, Молоковский район,

1935—1963 гг. в Калининскую область, Молоковский район,

1963—1966 гг. в Калининскую область, Краснохолмский район,

1966—1990 гг. в Калининскую область, Молоковский район,

1990 в Тверскую область, Молоковский район.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Обросовского и Суборьского сельских округов.

Законом Тверской области от 17 декабря 2015 года № 120-ЗО, были преобразованы, путём их объединения, Ахматовское, Обросовское и Черкасовское сельские поселения — в Обросовское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входили 89 населённых пунктов.

 Упразднённые населённые пункты
В 2001 году исключены из учётных данных деревни Высокуши и Павшино.

Ранее исчезли деревни Березнево, Красная Нива, Сметанино, Шульгино и другие.

Примечания 

Муниципальные образования Молоковского района
Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году